Киана — персонаж древнегреческой мифологии, нимфа из Сицилии, возлюбленная речного бога Анаписа. 
 (403) Киана — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Киан